Спалах — може бути багатозначним терміном, пов'язаним з фізичною хімією, астрофізикою, астрономією, джерелами світла, культурою, медициною.

Фізична хімія 
 Спалах — короткочасне інтенсивне загорання обмеженого об'єму газоповітряної суміші над поверхнею горючої речовини або пилоповітряної суміші, що супроводжується короткочасними видимими спалахами, але без ударної хвилі та стійкого горіння.

Астрономія 
 Спалах Ірідіуму — явище, яке викликає відбиття сонячного світла полірованими поверхнями антен супутників системи супутникового зв'язку «Ірідіум».

Астрофізика 
 Сонячний спалах — вибуховий процес виділення енергії в атмосфері Сонця.
 Спалах гелієвого ядра — вибухоподібний початок термоядерної реакції перетворення гелію на карбон, що відбувається у вироджених ядрах зір.

Джерела світла 
 Ксенонова лампа-спалах — електрична газорозрядна лампа, призначена для генерації потужних, некогерентних короткострокових імпульсів світла, колірна температура яких близька до сонячного світла.

Культура 
 Спалах різдвяної звізди — щорічний фестиваль, що відбувається у Львові на Свят-вечір (6 січня), Різдво Христове (7 січня) та на Другий день Різдвяних свят (8 січня).
 Спалах (фестиваль) — фестиваль студентської фотографії у Львові.
 Спалах (фільм) — американський кінофільм, трилер 1984 року.
 Спалах — видавництво.

Медицина 
 Спалах інфекційної хвороби — медичний термін, що означає в першу чергу раптове підвищення захворюваності на якусь певну хворобу.

Див. також 
 Фотоспалах

Примітки